Resultats del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 de la temporada 1989 disputat al circuit d'Hungaroring el 13 d'agost del 1989.

Classificació

Altres 
 Pole: Riccardo Patrese 1' 19. 726

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 22. 637 (a la volta 66)

Referències 
 

Hongria
1989